Die 28. Schacholympiade 1988 wurde vom 12. bis 30. November 1988 in Thessaloniki ausgetragen.

Endstand der Schacholympiade 1988 als Fortschrittstabelle 

Das Turnier wurde in 14 Runden nach Schweizer System ausgetragen. Primäres Wertungskriterium waren die Brettpunkte, bei deren Gleichheit die Buchholz-Wertung.

Anmerkungen 
 Die gemeldete Mannschaft aus Chile trat kurzfristig nicht an. Nachdem sie zur ersten Runde gegen Venezuela angesetzt war, wurde sie in der Folge aus dem Turnier genommen.
 Acht Teams reisten verspätet an und nahmen das Turnier erst zur zweiten bzw. dritten Runde auf.
 Bei ungerader Teilnehmerzahl war jeweils eine Mannschaft spielfrei und erhielt 2 Brettpunkte gutgeschrieben.

1988 Tabelle
Liste (Schach)
Schach 1988